Winston (voornaam), een voornaam
 Winston Bogarde, voormalig Surinaams-Nederlands profvoetballer
 Winston Churchill, Brits politicus
 Winston Gerschtanowitz, Nederlands televisiepresentator
 Winston Post, Nederlands acteur
 Winston (appel), een appelsoort
 Winston (horlogemerk), een horlogemerk
 Winston (sigaretten), een sigarettenmerk
 Winston (Amsterdam), een club, hotel, hostel en bar in Amsterdam

Winston kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Winston (Florida)
 Winston (Missouri)
 Winston (Montana)
 Winston (Oregon)

Winston kan verwijzen naar de volgende plaatsen in het Verenigd Koninkrijk:
 Winston (Durham)
 Winston (Suffolk)